Община Болевац () е административна единица в Източна Сърбия, Зайчарски окръг. Заема площ от 828 км2. Административен център е град Болевац.

Население 
Според преброяването от 2011 г. населението на община Болевац възлиза на 12 994 души. Гъстотата е 15,69 души/км2.

Етнически състав

Селищна мрежа 
В границите на общината влизат 20 населени места.
 1 град: Болевац
 19 села:

Бележки